Ва́нгенхайм или Вангенге́йм () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вангенхайм, Густав фон (1895—1975) — немецкий актёр, сценарист и режиссёр
 Вангенхайм, Инга фон (1912—1993) — немецкая актриса и писательница, супруга Густава фон Вангенхайма
 Вангенхайм, Конрад фон (1909—1953) — олимпийский чемпион в командном троеборье 1936 года
 Вангенхайм, Фолькер (1928—2014) — немецкий дирижёр и композитор
 Вангенхайм, Фридель фон (1939—2001) — немецкий актёр и драматург, сын Густава и Инги фон Вангенхайм
 Вангенхайм, Фридрих Адам Юлиус фон (1749—1800) — немецкий лесник и солдат
 Вангенхайм, Эдуард Клеменс Франц фон (1871—1961) — немецкий актёр театра и кино, более известный как Эдуард фон Винтерштайн.

Вангенгейм 
 Вангенгейм, Алексей Феодосьевич (1881—1937) — российский и советский учёный-метеоролог
 Вангенгейм, Ганс фон (1859—1915) — немецкий дипломат, посол Германии в Османской империи
 Вангенгейм фон Квален Фёдор Фёдорович (1791—1864) — военный на русской службе, геолог и палеонтолог
 Вангенгейм, Элеонора Алексеевна (1930—2012) — советский учёный-геолог и палеонтолог, дочь А. Ф. Вангенгейма

См. также 
 Вангенхайм (Тюрингия) — коммуна в Германии.